WBV steht für:
 Waldbesitzervereinigung, siehe Forstbetriebsgemeinschaft
 Wasser- und Bodenverband
 Wehrbereichsverwaltung der Bundeswehr in Deutschland
 Weinbauverein (lokale Interessenvertretung von Winzern)
 Werkstoff- und Bauvorschriften für Anlagen der Dampf- und Drucktechnik, technische Überwachungsvorschriften der DDR
 Westdeutscher Basketball-Verband
 Westliche Berliner Vorortbahn, Straßenbahn in Berlin
 Whole Body Vibration, siehe Vibrationstraining
 Wiener Baseball Verein (WBV Homerunners), siehe Vienna Homerunners
 W. Bertelsmann Verlag (wbv), deutscher Fachverlag
 Wohnbauvereinigung für Privatangestellte der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) in Österreich

wbv steht für:
 Wajarri (ISO-639-3-Code), eine der Pama-Nyunga-Sprachen in Australien

Abkürzung